Dariusz Dudek (ur. 1961) – polski konstytucjonalista
 Dariusz Dudek (ur. 1969) – polski kardiolog
 Dariusz Dudek (ur. 1975) – polski piłkarz i działacz sportowy

Zobacz też 
 Dariusz Dudka (ur. 1983) – polski piłkarz